Johan Persson, född 26 februari 1990 i Östersund, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Mora IK i Hockeyallsvenskan. Perssons moderklubb är Huddinge IK, men som junior spelade han med Mora IK och med dem fick han pröva på Hockeyallsvenskan första gången säsongen 2008–09. Säsongen 2010/11 spelade han för IFK Ore i Division 1 och senare Mariestad BoIS HC och Nybro Vikings IF i samma serie. Under säsongen kom han tillbaka till Hockeyallsvenskan genom ett kontrakt med Timrå IK och säsongen 2015/16 provade han på SHL med Färjestad BK. Därefter han han spelat för Timrå och Mora igen i Hockeyallsvenskan och säsongen 2018/19 i SHL.

I februari 2023 blev Johan Persson historisk efter att ha gjort mål i 21 matcher i följd i Hockeyallsvenskan med Mora IK.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1990
Idrottare från Östersund
Levande personer
Män
Spelare i IFK Ore
Spelare i Mariestad BoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Timrå IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Färjestads BK